Barreau ist der Familienname folgender Personen:

 François Dominique Barreau de Chefdeville (1725–1765), französischer Architekt
 Gaston Barreau (1883–1958), französischer Fußballspieler und -funktionär
 Jacques Barreau (* 1923), französischer Fußballspieler
 Jean-Claude Barreau (* 1933), französischer Autor
 Louis Barreau de La Touche (1758–1792), französischer Geistlicher
 Nicolas Barreau (* 1980), französischer Schriftsteller und Buchhändler, siehe Daniela Thiele

Siehe auch:
 Barraud
 Barrault
 Barrô
 Barrot